|}
Die Maros-Tordaer Kleinbahn (auch Mieresch-Thorenburger-Kleinbahn, rumänisch: Mocăniţa Transilvaniei) ist ein seit 1915 bestehendes, sternförmiges Eisenbahnnetz mit der Bosnischen Spurweite von 760 mm in und um Târgu Mureș in Siebenbürgen, Rumänien.

Beschreibung 
Bei der Gründung war eine Gesellschaft namens „Marostordai h.e.v.“ die Konzessionärin. Neben der Bahnstrecke Alba Iulia–Târgu Mureș mit einem normalspurigen Netz, verlaufen die Linien ab dem Berührungsbahnhof bei Ungheni nach Miheșu de Câmpie (Bienendorf), nach Lechința (Lechnitz) und nach Praid (Salzberg) mit einer Gesamtlänge von 183,8 km. Deren Zweck war ein Personen- und Güterverkehr, letzterer insbesondere für die Zuckerfabrik von Târgu Mureș. 

Die Marostordai h.e.v. ging später in den Ungarischen Staatsbahnen, den Magyar Államvasutak (MÁV) auf. Die MÁV hatte die Konzession inne, bis Ungarn das Széklerland gemäß dem Vertrag von Trianon an Rumänien abtreten musste. Die Marostordaer Kleinbahn ging in der Folge an deren Staatsbahn Căile Ferate Române (CFR) über. Durch den Zweiten Wiener Schiedsspruch wurde das Széklerland erneut ungarisch, und die MÁV löste die CFR ab. Die Konzessionärin kämpfte mit einem Mangel an Triebfahrzeugen, so dass sie 25 Lokomotiven von Überland-, Wald-, Feld- und Werkbahnen nach Târgu Mureș überstellen ließ. 

Seit 1947 gehört die Bahn zum zweiten Mal zur CFR. In den Siebzigerjahren wurde der Betrieb schrittweise vom Dampf- auf Dieselbetrieb umgestellt und die 8,2 km lange Teilstrecke Băile Sovata–Praid am 24. März 1975 stillgelegt. Trotz der wirtschaftlichen Umbrüche mit dem Ende des kommunistischen Systems blieb die Marostordaer Kleinbahn erhalten, nicht zuletzt dank guten Kunden des Güterverkehrs. Seit 2003 verkehren Touristenzüge zwischen Târgu Mureș und Band.

Die 1997 stillgelegte Bahnstrecke zwischen Târgu Mureș und Lechința, wurde zu ihrem 100-jährigen Bestehen am 15. August 2015 zwischen den Orten Râciu und Teaca (Teckendorf) im Kreis Bistrița-Năsăud wieder in Betrieb genommen.

Literatur 
 Stefan Schnyder: Schmalspurbahnen in Rumänien, Ausgabe 2014, 2. Auflage

Weblinks 
 Geschichte der Schmalspurbahn Târgu Mureș–Lechința bei mocanitatransilvaniei.ro abgerufen am 23. August 2015 (rumänisch)
 Bilder der Schmalspurbahnen in der Umgebung ab 2007 bei transira.ro

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Rumänien
Spurweite 760 mm
Târgu Mureș
Verkehr (Kreis Mureș)